Alenka Čebašek (ur. 24 kwietnia 1989 w Kranju) – słoweńska biegaczka narciarska. Na mistrzostwach świata zadebiutowała w 2011 r. podczas mistrzostw w Oslo. Jej najlepszym wynikiem na tych mistrzostwach było 19. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Val di Fiemme wystartowała m.in. w sprincie stylem klasycznym, w którym zajęła 37. miejsce. Najlepszy wynik w Pucharze Świata osiągnęła podczas sprintu w Dreźnie 12 stycznia, gdy zajęła 6. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Słoweńscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Kranju
Urodzeni w 1989